Natale ist ein italienischer männlicher Vorname, der auch als Familienname vorkommt.

Herkunft und Bedeutung 
Natale ist eine italienische männliche Form zu dem weiblichen Vornamen Natalia. Die spanische Form des Namens ist Natalio.

Namensträger

Vorname 

 Natale Abbadia (1792–1861), italienischer Komponist und Gesangslehrer
 Natale Angielini (* vor etwa 1537; † 1574), Architekt, Ingenieur und Kartograph der Renaissance
 Natale Conti (1520–1582), venezianischer Gelehrter und Historiker
 Natale Evola (1907–1973), italo-amerikanischer Berufsverbrecher
 Natale Galletta (* 1967), italienischer Volksmusiker und Komponist
 Natale Masuccio (1568–1619), italienischer Architekt des Barock auf Sizilien
 Natale Monferrato (~1603–1685), italienischer Organist, Komponist und Kapellmeister in Venedig
 Natale Montillo (1898–1965), italienischer Filmschaffender
 Natale Palli (1895–1919), italienischer Pilot im Ersten Weltkrieg
 Natale Ricci (1677–1754), italienischer Maler des Hochbarock
 Natale Saliceti (1714–1789), italienischer Mediziner, geheimer Kämmerer und Leibarzt des Papstes Pius VI. 
 Natale Sapone (1920–2002), italienisch-schweizerischer Bildender Künstler
 Natale Schiavoni (1777–1858), italienischer Maler und Grafiker
 Natale Tommasi (1853–1923), österreichisch-italienischer Architekt, Denkmalpfleger und Restaurator

Zwischenname
 Diego Natale Bona (1926–2017), italienischer römisch-katholischer Bischof

Familienname 
 Gary Natale (* 1962), kanadischer Snookerspieler
 Nazzareno Natale (1938–2006), italienischer Schauspieler
 Paola Natale, italienische Schauspielerin
 Roberto Natale (1921–2012), italienischer Drehbuchautor und Poet

Siehe auch 
 Di Natale

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Italienischer Personenname

it:Natale (nome)